Fumonelix orestes är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1975.  Fumonelix orestes ingår i släktet Fumonelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
orestes